Stora Björken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Björken, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun,  (67 ha)
Stora Björken, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (58,3 ha)

Se även
Björken

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn